Paul Lacroix (1806-1884), écrivain et érudit français ;
 Paul Lacroix (1929-2014), peintre québécois.